Новомикола́ївка —  село в Україні, у Токмацькому районі Запорізької області. Населення становить 704 осіб. Орган місцевого самоврядування - Новомиколаївська сільська рада.

Географія 
Село Новомиколаївка знаходиться на берегах річки Курушан, вище за течією на відстані 0,5 км розташоване село Мостове, нижче за течією на відстані 1 км розташоване село Курошани.

Історія 
Засноване село в 1922 році переселенцями з Новомихайлівки Чернігівського району.

Економіка 
 «Дружба», СВК.

Об'єкти соціальної сфери 
 Школа.
 Дитячий садочок.
 Будинок культури.
 Фельдшерсько-акушерський пункт.

Посилання 
 Погода в селі Новомиколаївка 
 Історія міст і сіл Української РСР. Запорізька область. Київ: Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1970, с. 615.

Села Запорізької області